Острогорский — русская фамилия.

Известные носители 
 Острогорский, Алексей Николаевич (1840—1917) — российский педагог и публицист. Отец С. А. Острогорского.
 Острогорский, Александр Яковлевич (1868—1908) — русский педагог, писатель журналист, общественный деятель. Брат М. Я. Острогорского.
 Острогорский, Виктор Петрович (1840—1902) — русский педагог, литератор, общественный деятель.
 Острогорский, Георгий Александрович (1902—1976) — югославский историк-византинист российского происхождения.
 Острогорский, Моисей Яковлевич (1854—1921) — российский политолог, историк, юрист, социолог. Брат А. Я. Острогорского.
 Острогорский, Сергей Алексеевич (1867—1934) — потомственный дворянин, действительный статский советник, доктор медицины. Сын А. Н. Острогорского.